Parabilingulus aramulus är en mångfotingart som beskrevs av Zhang och Li 1981. Parabilingulus aramulus ingår i släktet Parabilingulus och familjen Pericambalidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dubbelfotingar
aramulus